Lex van Delden ist der Name folgender Personen:

* Lex van Delden (Komponist) (1919–1989), niederländischer Komponist
 Lex van Delden (Schauspieler) (1947–2010), niederländischer Schauspieler